Frabosani – abitanti di Frabosa Soprana
Frabosani – abitanti di Frabosa Sottana